Nom compost del prefix Molen (molí) i beek (rec, rierol).
 Sint-Jans-Molenbeek o Molenbeek-Saint-Jean, municipi de la Regió de Brussel·les-Capital (Bèlgica)
 Molenbeek (Membruggen), afluent del Dèmer que neix a Klein Membruggen a la província de Limburg (Bèlgica)
 Racing White Daring Molenbeek (RWD Molenbeek), club de futbol de Bèlgica a la municipalitat de Molenbeek, Brussel·les 
 Football Club Molenbeek Brussels Strombeek, equip de futbol belga de la ciutat de Brussel·les